

Езбері — місто, штат Айова
 Езбері — місто, штат Міссурі
 Езбері — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі